La palabra «kid», o su plural «kids», así como el acrónimo «KID», puede referirse a:

 En inglés, un niño/a o un/a joven.
 Kid, personaje ficticio de Chrono Cross.
 Kindle Imagine Develop (KID), empresa de videojuegos japonesa.
 Kids (1995), película dirigida por Larry Clark.
 «Kids» (2000), canción de Robbie Williams y Kylie Minogue.
 «Kids» (2008), canción de MGMT.
 «Kids (canción de OneRepublic)» (2016), canción de OneRepublic.